Музыка СССР
 «Советская музыка» — ежемесячный музыкальный журнал, орган CK СССР и Министерства культуры СССР. С 1993 года — «Музыкальная академия»